Финал Кубка шотландской лиги 1997 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1997/98, состоявшийся 30 ноября 1997 года на стадионе «Айброкс» в Глазго, в котором встречались клубы «Данди Юнайтед» и «Селтик». Благодаря голам Марка Рипера, Хенрика Ларссона и Крейг Берли «кельты» уверенно переиграли своих оппонентов со счётом 3:0.

Путь к финалу

«Селтик»

«Данди Юнайтед»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1997
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Футбол в Европе в 1997 году
События 30 ноября
Ноябрь 1997 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1997 году